Гадрозавроиды  — клада или надсемейство птицетазовых динозавров, которая включает в себя «утконосых» динозавров, или гадрозавридов, а также их близких родственников. Жили в меловом периоде на всех континентах планеты.

Впервые название упоминается в научном труде 1952 года немецкого палеонтолога Фридриха фон Хьюне. В 1986 году Пол Серено использовал его качестве обозначения клады. В 1998 году он же дал и первое научное определение.

Эволюция 
Ископаемые остатки дают основания предполагать, что гадрозавроиды были широко распространены в Азии и уже после этого расселились в другие части света. Самые ранние находки относящиеся к данной группе датируются аптским веком раннего мелового периода, около 125 млн лет назад — Probactrosaurus живший на территории Китая и Siamodon nimngami найденный в Таиланде. Дополнительные таксоны гадрозавроидов, обнаруженные в нескольких различных верхнемеловых единицах по всей Европе, свидетельствует о том, что группа была очень успешной и широко распространенной на позднемеловом Европейском архипелаге. В конце мелового периода, 66 миллионов лет назад, группа вымерла вместе со всеми остальными динозаврами, за исключением птиц.

Отличительные особенности скелета 
Основными чертами черепа, которые характерны для данной группы динозавров, и отсутствующие у более базальных игуанодонтов являются: короткая основная затылочная кость, лишенная отчетливой шейки; наличие двух хорошо развитых клиновидно-затылочных бугров на вентральной (нижней) стороне черепной коробки; глубокая впадина на вентральной стороне черепной коробки между клиновидно-затылочными буграми.

Классификация 
Впервые название таксону дано Полом Серено в 1986 году в качестве подтаксона Iguanodontoidea. Ныне данная классификация не сохранилась, и разные ученые предположительно относят гадрозавроидов либо к группе Hadrosauriformes (например Пол Серено в 1999 году и Годефруа (Godefroit) с коллегами в 2004 году), либо к группе Iguanodontia (например Ruiz-Omeñaca в 2006 году).

Многие примитивные гадрозавроиды, такие как Ouranosaurus, традиционно включались в парафилетические группы игуанодонтидов. После кладистического анализа традиционных игуанодонтидов, данная группа в значительной степени распалась, и на данный момент включает в себя только игуанодона и его ближайших родственников.

Таксономия 
Группа: Iguanodontia
 Надсемейство: Hadrosauroidea
 Род: ?Equijubus
 Род: ?Jinzhousaurus
 Род: ?Nanyangosaurus
 Род: ?Shuangmiaosaurus
 Род: ?Altirhinus
 Род: Bactrosaurus
 Род: Cedrorestes
 Род: Claosaurus
 Род: Datonglong
 Род: Eolambia
 Род: Fukuisaurus
 Род: Gilmoreosaurus
 Род: Glishades
 Род: Gongpoquansaurus
 Род: Huehuecanauhtlus
 Род: Jeyawati
 Род: Jintasaurus
 Род: Levnesovia
 Род: Nanningosaurus
 Род: Ouranosaurus
 Род: Penelopognathus
 Род: Probactrosaurus
 Род: Protohadros
 Род: Siamodon
 Род: Sirindhorna
 Род: Tanius
 Род: Telmatosaurus
 Род: Tethyshadros
 Род: Xuwulong
 Род: Zhanghenglong
 'Семейство: Hadrosauridae

 Кладограмма 
Кладограмма по Hai-Lu You и Da-Qing Li (2009):

Кладограмма по Prieto-Marquez и Norell (2010):

Кладограмма по Xing'' с коллегами (2014):

Примечания

Ссылки 
Классификация ископаемых на сайте The Paleobiology Database